Paul Chambers puede referirse a:

 Paul Chambers (1868-1930), arquitecto inglés que realizó la mayor parte de sus obras en Argentina;
 Paul Chambers (1935-1969), bajista norteamericano de jazz.